Bromooctan etylu
 Port lotniczy Marina di Campo
 Endemic Bird Area
 Eisenbahn-Bundesamt